Брайанн Маклафлин (; 20.6.1987, Шеффилд, Огайо) — американская хоккеистка. Амплуа — вратарь. Игрок сборной США. Дважды серебряный призёр Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Чемпионка мира 2011 и 2013 годов.

Впервые стала на коньки в двухлетнем возрасте, начала заниматься хоккеем с четырёх лет. Выбрала амплуа вратаря после домашних тренировок своего старшего брата, который играл форварда, сначала собирала шайбы, потом стала в ворота. Во время обучения в университете играла в хоккей, стала первой студенткой Университета Роберта Моррииса (Питсбург), приглашённой в состав национальной сборной США.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014

Выпускники Университета Роберта Морриса
Хоккеистки США
Игроки женской сборной США по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой